Westhampton ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Westhampton (Massachusetts)
 Westhampton (New York)
 Westhampton (Virginia)
 Westhampton Beach (New York)
 Westampton Township, New Jersey